Jackie Oliver, britanski dirkač Formule 1, * 14. avgust, 1941, Chadwell Heath, Essex, Anglija, Združeno kraljestvo.

Jackie Oliver je upokojeni angleški dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1967, ko je dobil priložnost na Veliki nagradi Nemčije, kjer je sicer osvojil peto mesto, vendar z dirkalnikom Formule 2, zato točk ni dobil. Prvič jih je osvojil za peto mesto na Veliki nagradi Belgije v sezoni 1968. Na zadnji dirki sezone za Veliki nagradi Mehike je osvojil tretje mesto, njegov najboljši rezultat kariere, ki ga je ponovil še enkrat na Veliki nagradi Kanade v sezoni 1973, po kateri se je za tri leta poslovil od Formule 1. V sezoni 1977 se je vrnil v Formulo 1 in nastopil na eni dirki, na kateri je dosegel deveto mesto, nato pa se je dokončno upokojil. Leta 1969 je zmagal na dirki 24 ur Le Mansa. Novembra 1977 je bil eden izmed petih ustanoviteljev moštva Formule 1 Arrows.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (poševne dirke pomenijo najhitrejši krog'')

Zunanje povezave 

Živeči ljudje
Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Shadowovi dirkači Formule 1